

Patronyme 
 Florian Lukas, (1973- ), acteur allemand ;
 Paul Lukas, (1895-1971), acteur hongrois ;

Pseudonyme 
 Lukas, dessinateur chilien

Cinéma 
 2018 : Lukas de Julien Leclercq

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme